Con il nome di san Giacinto si identificano i seguenti personaggi venerati dalla Chiesa cattolica:

 San Giacinto, martire a Porto Romano sotto Traiano (c. 100), celebrato il 26 luglio;
 San Giacinto, martire in Sabina con i santi Alessandro e Tiburzio, celebrato il 9 settembre;
 San Giacinto, martire a Roma con Proto (c. 260), celebrato il 11 settembre;
 San Giacinto, martire ad Amasra (Paflagonia) nel IV secolo, celebrato il 17 luglio;
 San Giacinto Odrovaz (†1257), sacerdote domenicano polacco, celebrato il 17 agosto;
 San Giacinto Giordano Ansalone di Santo Stefano Quisquina, martirizzato il 17 novembre 1634 a Nagasaki, celebrato il 19 novembre;
 San Giacinto Castaneda (†1773), sacerdote domenicano, martire a Chet Cho nel Tonchino insieme al confratello Vincenzo Le Quang Liem, celebrato con il medesimo il 7 novembre.